

События 
 Присоединение Зундгау и Брейсгау (Юго-Зап. Германия) к Австрии.
 Присоединение к Чехии Северных Лужиц и округа Свидницы (Силезия).
 Первый поход Ольгерда, Михаила Тверского и Святослава Смоленского на Москву. Ольгерд простоял под стенами кремля 3 дня и повернул обратно.
 Распалась Монгольская империя.
 Начало правления династии Мин, правившей почти триста лет. Основатель — Чжу Юаньчжан (1328—1398).
 Чжу Юань-чжан объявляет себя императором. Утверждение Минской империи со столицей в Цзиньлине. Юг быстро подчиняется Чжу Юань-чжану. Он отправляет на север войска, которые быстро освобождают от монголов провинции Шаньдун и Хэнань и берут Яньцзин. Каан Тогон-Тимур с остатками войск отступил во Внутреннюю Монголию.
 1368—1398 — Император Китая Чжу Юань-чжан (Тайцзу).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1368 году
 Мартин V (Папа Римский).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1368 году

См. также